Mirosław Rzepa – piłkarz
 Mirosław Rzepa – muzyk